Перегу́дов — русская фамилия, имеет женскую форму Перегудова. Известные носители:

 
 Перегудов, Алексей Иванович (1913—1943) — военный лётчик, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Перегудов, Виктор Михайлович (род. 1941) — советский хоккеист.
 
 Перегудов, Герман Сергеевич (1929—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Перегудов, Егор Михайлович (род. 1983) — российский театральный режиссёр.
 Перегудов, Иван Григорьевич (1933—1989) — советский медик.
 Перегудов, Константин Викторович (род. 1969) — советский и российский хоккеист.
 Перегудов, Николай Андреевич (1930—2009) — виолончелист, народный артист России.
 Перегудов, Николай Иванович (1914—1985) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Перегудов, Феликс Иванович (1931—1990) — советский государственный и партийный деятель.
 Перегудов, Фёдор Тихонович (1900—1971) — советский военачальник, генерал-майор, заместитель начальника корпуса офицеров Генштаба в годы Великой Отечественной войны.
 Перегудов, Юрий Михайлович (род. 1939) — советский хоккеист.

 Перегудова, Зинаида Ивановна (род. 1934) — советский и российский историк-архивист.
 Перегудова, Ольга Алексеевна (род. 1975) — российский учёный-механик.

См. также 
 Перегудово